Этьен-Жан Делеклюз ( ) (26 февраля 1781 — 12 июля 1863) — французский художественный критик, мемуарист.

Биография 
С 1797 года был учеником Жака-Луи Давида. Будучи одним из его любимых учеников, был приглашён на последний обед Давида во Францию перед поездкой в Брюссель в 1816 году. С 1822 года он работал критиком в « Journal des débats».

Его книга «Louis David, son école et son temps» (Луи Давид, его школа и его время) (Paris, 1857) была довольно политически противоречивой, и ему пришлось переписать её, чтобы восстановить свою репутацию.

Семья 
Был дядей по материнской линии Эжена Виолле-ле-Дука и некоторое время отвечал за его образование.

Примечания

Ссылки 
 

Ученики Жака Луи Давида
Умершие в 1863 году
Родившиеся в 1781 году
Художники Франции XIX века
Художники Франции XVIII века
Страницы с непроверенными переводами